Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute à Pérouse du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Renáta Tomanová.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1980
Rome
Internationaux Italie
Internationaux Italie
Tennis en mai 1980